Муса́ Баутди́нович Геша́ев () —  советский и российский писатель, поэт-песенник, публицист, литературный критик, Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, академик Академии наук Чеченской Республики, член Союза писателей России.

Биография 
Муса Гешаев родился в Грозном 20 августа 1940 года. В 1944 году был депортирован. Его детство прошло в Джамбульской области Казахской ССР.

В 1965 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки, кинематографии. После окончания института вернулся в Грозный и был назначен главным инспектором Министерства культуры Чечено-Ингушской АССР. В 1967—1978 годах был директором Чечено-Ингушского государственного ансамбля «Вайнах». Под его руководством ансамбль добился больших успехов, стал одним из самых успешных национальных танцевальных коллективов СССР.

В 1979 году был назначен заместителем директора республиканской филармонии. С 1986 по 1993 год занимал пост директора государственного объединения «Эстрада».

С конца 1980-х годов стал активно заниматься писательской и поэтической деятельностью. Автор стихов более 100 песен. Эти песни часто исполняются на концертах, передаются по телевидению и радио. Исполнителями песен являются популярные чеченские и российские певцы.

В 1999 году его книга «Знаменитые чеченцы», изданная за рубежом, была задержана на российской таможне, хотя в ней не рассказывалось о боевиках.

Скончался в Москве 7 марта 2014 года.

Награды 
9 сентября 2005 года Президентом Ингушетии Муратом Зязиковым был награждён орденом «За заслуги»..

В 2006 году был удостоен Золотой медали Франца Кафки. В 2007 году награждён золотой медалью на поэтическом конкурсе в Париже.

Именем Гешаева названа улица в Грозном.

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муса Гешаев. Избранное
 Муса Гешаев
 Арест «Знаменитых чеченцев»

Чеченские писатели
Чеченские поэты
Члены Союза писателей России
Заслуженные деятели искусств Чечено-Ингушской АССР
Члены Академии наук Чеченской Республики
Выпускники Российского государственного института сценических искусств